Гапон — украинская и русская фамилия. Происходит от украинского варианта христианского имени «Агафон».

 Гапон, Александр Иванович (1940—2021) — украинский актёр. Народный артист Украины.
 Гапон, Владимир Аркадьевич (род. 1979) — украинский футболист.
 Гапон, Георгий Аполлонович (1870—1906) — «поп Гапон», священник, организатор массового шествия рабочих в день 9 января 1905 года.
 Гапон, Григорий Евдокимович (1922—2009) — Герой Советского Союза.
 
 Гапон, Степан Григорьевич (1929 — ?) — советский государственный деятель, шахтер, Герой Социалистического Труда.

См. также